

Aaneengesloten geheel 
 Blok (afzettingsgesteente), in de sedimentologie: een steen groter dan een kei
 Blok (periodieke tabel), een reeks van scheikundige elementen in de tabel van Mendelejev
 Blok (speelgoed)
 Blok (informatica), verzameling statements en declaraties
 Blokperiode, aaneengesloten lesvrije periode waarin studenten hun examens voorbereiden
 Blokstelsel, voor beveiliging van een spoorweg
 Blokvercijfering
 Blokverkaveling, een begrip uit de historische geografie
 Huizenblok - een samenhangende groep huizen
 Katrol, vooral in de scheepvaart
 Kladblok (papier)
 Motorblok - de basis van een motor, ook gebruikt als synoniem daarvoor
 Schrijfblok
 een onderdeel van een Sudokupuzzel
 een deel van een blokfluit

Groepering 
 Factie, een groep gelijkgezinden
 Vlaams Blok, een politieke partij in België
 Blok der Katholieken van België,  een voormalige Belgische katholieke politieke partij
  Vlaams Nationaal Blok, benaming, gebruikt door het Vlaamsch Nationaal Verbond, een Belgische katholieke politieke partij

Televisieseries
 Het Blok (Nederland)
 The Block (Vlaanderen)

Wiskunde en meetkunde 
 Balk (meetkunde), een rechthoekig blok
 Blokmatrix, een deel van een rechthoekig getallenschema
 Parallellepipedum, een ruimtelijke vorm
 een deelverzameling van een bepaald type, zie Verzameling (wiskunde)

Blokkade 
 Blok (volleybal)
 Blokkade (meteorologie), wanneer een hogedrukgebied de weg blokkeert voor een depressie
 Blokkade (militaire strategie), een afsluiting van een gebied of haven (maritieme blokkade)
 Blokkeren (schaken)
 een versperring of barricade

Achternaam 
 Aleksandr Blok, Russisch dichter
 Anneke Blok, Nederlands toneel-, televisie- en filmactrice
 Dick Blok, Nederlands historicus
 Dieuwertje Blok, Nederlands televisiepresentatrice, zus van Tessel Blok
 Djef Blok, Belgisch beeldhouwer
 Henri Peter Blok, Nederlands componist en taalwetenschapper
 Hetty Blok, Nederlands cabaretière, actrice en zangeres
 Jan Blok (acteur), Nederlands acteur
 Jan Blok (musicus), Nederlands pop- en bluesmusicus
 Marnie Blok, Nederlands actrice
 Peter Blok, Nederlands stem- en toneelacteur
 Petrus Johannes Blok, Nederlands historicus
 Stef Blok, Nederlands politicus voor de VVD
 Tessel Blok, Nederlands radio- en tv-maakster, zus van Dieuwertje Blok
 Ton Blok, Nederlands atleet en pikeur
 Wouter Blok (korfballer), Nederlands korfbalcoach
 Wouter Blok (letterkundige), Nederlands letterkundige

Zie ook
 Blokken (doorverwijspagina)
 Slagboom